— японська анімаційна студія, штаб-квартира якої знаходиться в Неріма, Токіо. Скорочена назва компанії AIC.

Крім виробництва аніме для внутрішнього споживання в Японії, AIC ще надає допомогу в анімації інших мультсеріалів, таких як Інспектор Гаджет. У AIC є сім підрозділів: «AIC ASTA», «AIC Build», «AIC Classic», «AIC Digital», «AIC PLUS +», «AIC Spirits» і «AIC Takarazuka».

Роботи

OVA 

 Megazone 23 серії:
 Megazone 23 Частина I (1985)
 Megazone 23 Частина II (1986)
 Megazone 23 III (1989)
 Megazone 23: Заключна частина (1989)
 Iczer серії:
 Fight! Iczer One (1985—1987)
 Iczer Reborn (1990—1991)
 Iczer Girl Iczelion (1995)
 Cosmos Pink Shock (1986)
 Gall Force серії:
 Gall Force: Eternal Story (1986)
 Gall Force 2: Destruction (1987)
 Ten Little Gall Force (1988)
 Gall Force 3: Stardust War (1988)
 Rhea Gall Force (1989)
 Gall Force: Earth Chapter (1989—1990)
 Gall Force: New Era (1991—1992)
 Gall Force: The Revolution (1996)
 Call Me Tonight (1986)
 Outlanders (разом з Tatsunoko; 1986)
 Campus Special Investigator Hikaruon (1987)
 Bubblegum Crisis серії:
 Bubblegum Crisis (1987—1991)
 A.D. Police Files (1990)
 Bubblegum Crash (1991)
 Maryu Senki (1987—1989)
 Black Magic M-66 (1987)
 Dangaioh (1987—1989)
 Daimajuu Gekitou Hagane no Oni (1987)
 Wanna-Be's (1987)
 Dragon's Heaven (1988)
 Spirit Warrior (1988—1991)
 Vampire Princess Miyu (1988—1989)
 Dragon Century (1988)
 Hades Project Zeorymer (1988—1990)
 Metal Skin Panic MADOX-01 (1988)
 Riding Bean (1989)
 Be Boy Kidnapp'n Idol (1989)
 Explorer Woman Ray (1989)
 Legend of Lemnear (1989)
 Cybernetics Guardian (1989)
 Sol Bianca (1990—1997)
 Sol Bianca: The Legacy (1999—2000)
 Ryokunohara Labyrinth: Sparkling Phantom (1990)
 The Hakkenden (1990—1991)
 The Hakkenden: New Chapter (1993—1995)
 The Demon Warrior Luna Varga (1991)
 Burn Up! серія
 Burn Up! (1991)
 Burn Up W (1996)
 Detonator Orgun (1991—1993)
 Genesis Survivor Gaiarth (1992—1993)
 Macross II (1992)
 Sekai no Hikari Shinran Seijin (1992—1997)
 Ai no Kusabi (оригінал; 1992—1994)
 Bastard!! (1992—1993)
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki (1992—1993)
 Tenchi Muyo! Mihoshi Special (1994)
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 2 (1994—1995)
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 3 (2003—2005)
 Green Legend Ran (1992—1993)
 Oh My Goddess! (1993—1994)
 Moldiver (1993)
 Kishin Corps (1993—1994)
 Twinbee Paradise (1994)
 Armitage III (1995)
 Elementalors (1995)
 El-Hazard (1995—1996)
 El Hazard 2 (1997)
 Magical Girl Pretty Sammy (1995—1997)
 Ninja Cadets (1996)
 Tattoon Master (1996)
 Battle Athletes Victory (1997—1998)
 Photon (1997—1999)
 Virgin Fleet (1998)
 Kaitou Ranma the Animation (1999)
 Devadasy (2000—2001)
 Magical Play (3D версія; 2001)
 Magical Play (2D версія; 2002)
 Blue Gender (2002)
 Parasite Dolls (2003)
 Tenbatsu! Angel Rabbie (2004)
 Quiz Magic Academy (2008)
 Isekai no Seikishi Monogatari (2009—2010)
 Kigurumikku V3 (2009)
 Ai no Kusabi (ремейк; 2010-по сьогоднішній час)
 Megane na Kanojo (2010)
 Ah! My Goddess: Fighting Wings (2011)
 Nana to Kaoru (2011)
 Gattai Robot Atranger (2011)
 Justeen (2011)
 Ai no Kusabi 2012 (2012)
 Ebiten: Kōritsu Ebisugawa Kōkō Tenmonbu Specials (2012)
 Seitokai no Ichizon Lv.2: Watasu Seitokai (2013)
</div>

Серіали 

 Lemon Angel (1987—1988)
 Tenchi Universe (1995)
 Tenchi in Tokyo (1997)
 Tenchi Muyo! GXP (2002)
 El Hazard: The Wanderers (1995—1996)
 El Hazard: The Alternative World (1998)
 Magical Project S (1996—1997)
 Battle Athletes Victory (1997—1998)
 Vampire Princess Miyu (1997—1998)
 Burn Up Excess (1997—1998)
 Burn Up Scramble (2004)
 Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight (1998)
 Nightwalker: The Midnight Detective (1998)
 Bubblegum Crisis Tokyo 2040 (1998—1999)
 A.D. Police: Dead End City (1999)
 Dual! Parallel Trouble Adventure (1999)
 Black Heaven (1999)
 Blue Gender (1999—2000)
 Trouble Chocolate (1999—2000)
 Now and Then, Here and There (1999)
 Great Dangaioh (2001)
 Petite Princess Yucie (2002—2003)
 Godannar (разом з Oriental Light and Magic; 2003)
 Godannar Second Season (2004)
 Battle Programmer Shirase (2003)
 To Heart ~Remember My Memories~ (2004)
 Magical Canan (2005)
 Girls Bravo (2004)
 Girls Bravo second season (2005)
 Ah! My Goddess (2005—2006)
 Ah! My Goddess: Flights of Fancy (2006)
 Ah! My Goddess: Fighting Wings (2007)
 Gun Sword (2005)
 SoltyRei (разом з Gonzo; 2005—2006)
 Sasami: Magical Girls Club (2006)
 Sasami: Magical Girls Club Сезон 2 (2006—2007)
 Tokko (2006)
 Tokimeki Memorial Only Love (2006—2007)
 Pumpkin Scissors (2006—2007)
 Lovely Idol (2006)
 Tokyo Majin (2007)
 Tokyo Majin: 2nd Act (2007)
 My Bride is a Mermaid (разом з Gonzo; 2007)
 Bamboo Blade (2007—2008)
 Goshūshō-sama Ninomiya-kun (2007—2008)
 Moegaku 5 (2008)
 S · A: Special A (разом з Gonzo; 2008)
 Astro Fighter Sunred (2008—2009)
 Ga-Rei Zero (2008—2009)
 Viper's Creed (2009)
 Samurai Harem: Asu no Yoichi (2009)
 GA Geijutsuka Art Design Class (2009)
 Nyan Koi! (2009)
 Sora no Otoshimono (2009)
 Sasameki Koto (2009)
 Ōkami Kakushi (2010)
 Mayoi Neko Overrun! (2010)
 Amagami SS (2010)
 Shukufuku no Campanella (2010)
 Strike Witches 2 (2010; предыдущие серии производства Gonzo)
 Asobi ni Iku yo! (2010)
 Sora no Otoshimono: Forte (2010)
 Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai (2010)
 R-15 (2011)
 Wandering Son (2011)
 Persona 4 the Animation (2011)
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai (2011)
 Maken-ki! (2011)
 Jinrui wa Suitaishimashita (2012)
 Amagami SS+ plus (2012)
 Acchi Kocchi (2012)
 Ebiten: Kōritsu Ebisugawa Kōkō Tenmonbu (2012)
 Love, Elections & Chocolate (2012)
 Maji de Otaku na English! Ribbon-chan: Eigo de Tatakau Mahō Shōjo (2012)
 Space Battleship Yamato 2199 (разом з Enagio і Xebec, 2012)
 Seitokai no Ichizon Lv.2 (2012)
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai NEXT (2013)
 Date A Live (2013)
 Gen'ei o Kakeru Taiyō (2013)
 Super Seisyun Brothers (2013)
 Kotoura-san (2013)
 Date A Live (2013)
 Space Battleship Yamato 2199 (2013)
 Tenshi no Drop (2013)
 Day Break Illusion (2013)
 Maji de Otaku na English! Ribbon-chan: Eigo de Tatakau Mahō Shōjo (2013)
 Super Seisyun Brothers (2013)
 Pupipō! (2013)
 Ai Tenchi Muyo! (2014)
</div>

Фільми 
 Silent Möbius: The Motion Picture (1991)
 Silent Möbius 2: The Motion Picture (1992)
 Tenchi the Movie: Tenchi Muyo in Love (1996)
 Tenchi the Movie 2: The Daughter of Darkness (1997)
 Tenchi Forever! The Movie (1999)
 Armitage III: Poly-Matrix (1997)
 Armitage: Dual-Matrix (2002)
 Record of Lodoss War (1998)
 Ah! My Goddess: The Movie (2000)
 Sora no Otoshimono: The Movie (TBA)
 Strike Witches: The Movie (2012)
 Persona 3 The Movie #1: Spring of Birth (2013)
 Persona 3 The Movie: No. 2, Midsummer Knight's Dream (2013)

Інше 
 Candy Boy (перший; 2007)
 Candy Boy (другий; 2008—2009)

Див. також 
 Cacani
 Artmic

Примітки

Посилання 
 AIC Official website  
 AIC Official website  

Підприємства Токіо
Підприємства, засновані 1982
Анімаційні студії Японії